Rajgród – miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim
 Rajgród – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Mrocza
 Rajgród – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim
 Rajgród – dawniej przystanek kolejowy w Rajgrodzie

Zobacz też 
 Bitwa pod Rajgrodem
 Bitwa pod Rajgrodem (1794)
 Dekanat Rajgród
 Gmina Rajgród (1870-1923)